Милан Стојановић се може односити на:

 Милан Стојановић, музичар;
 Милан Стојановић (фудбалер), српски фудбалер;
 Милан Стојановић (астроном), српски астроном;